Мишель Смит (, в замужестве Мишель де Брюин (), род. 16 декабря 1969 года) — ирландская пловчиха. Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы. Закончила карьеру в 1998 году после дисквалификации из-за применения допинга. Несмотря на дисквалификацию, олимпийские медали, завоёванные Мишель Смит ранее, остались за ней. Одна из 6 олимпийских чемпионов в истории Ирландии, первая женщина из Ирландии, выигравшая олимпийское золото, и единственная 3-кратная чемпионка.

Биография 
Родилась в городе Раткул, графство Южный Дублин. Первым большим стартом пловчихи стали Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Дебют оказался неудачным, Смит приняла участие в заплывах на 4 дистанциях, однако нигде не смогла отобраться в финал. Также неудачно для неё сложились и  Игры в Барселоне 1992 года, где она вновь ни разу не попала в финал.

После барселонских Игр Смит начал тренировать голландский легкоатлет Эрик де Брёйн, выступавший в метании диска и толкании ядра, за которого Мишель Смит впоследствии вышла замуж. В 1993 году де Брёйн был дисквалифицирован за употребление допинга.

На следующих  Играх в Атланте 1996 года Мишель Смит стала одной из самых титулованных спортсменок, трижды выиграв золотую медаль — на обеих комплексных дистанциях и на 400-метровке вольным стилем. Также она стала третьей на 200 метрах баттерфляем.

Неожиданный всплеск результатов доселе не слишком успешной спортсменки и испорченная из-за допинговой дисквалификации репутация её мужа и тренера привели к тому, что Смит начали подозревать в использовании запрещённых препаратов. Американская пловчиха Джанет Эванс прямо обвинила Смит на пресс-конференции в употреблении допинга, однако результаты олимпийских тестов это не подтвердили.

Через два года в допинг-пробе Смит были обнаружены большие количества алкоголя. Возникло подозрение, что таким образом спортсменка маскировала наличие в пробе запрещённого вещества. Смит-де Брёйн была дисквалифицирована на 4 года. Апелляция Смит рассматривалась в международном спортивном арбитражном суде, однако в ходе слушаний были обнародованы результаты ещё нескольких анализов 1997 и 1998 годов, которые показали наличие запрещённого стероида андростендиона. Арбитражный суд подтвердил 4-летнюю дисквалификацию, после чего Смит ушла из спорта. Поскольку не удалось доказать применение пловчихой запрещённых препаратов на Олимпиаде в Атланте, выигранные ею медали не были отобраны.

Примечания

Ссылки 
 De Bruin banned. BBC. 06.08.1998

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 16 декабря
Родившиеся в 1969 году
Пловцы Ирландии
Олимпийские чемпионы от Ирландии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы Европы по плаванию
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Выпускники Хьюстонского университета
Пловцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил